Indianapolis 500 je bila četrta dirka Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 30. maja 1958.

Dirka

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958